Jack London (auteur), Amerikaans schrijver van romans en korte verhalen
 Jack London (film), Amerikaanse film
 Jack London (atleet), Brits atleet
 Jacob London (ook Jack London), Nederlands architect
 Jack London Square